Коломыцевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Коломыцевское сельское поселение — входит в Красногвардейский район
 Коломыцевское сельское поселение — входит в Прохоровский район

Воронежская область
 Коломыцевское сельское поселение — входит в Лискинский район